Het ATP-toernooi van Praag 1990 (met de officiële naam Skoda Czech Open) werd gespeeld van 6 tot en met 12 augustus 1990. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de I. Česky Lawn Tennis Klub Praha op het Stvanice Island in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Dubbelschema

Praag
1990